Rexer ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Rexer (1902–1983), deutscher Physiker
 Florian Rexer (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 William Rexer (* 1964), US-amerikanischer Kameramann

Rexer bezeichnet folgende Unternehmen:
 Rexer, deutsches Omnibusunternehmen, siehe Rexer (Omnibusunternehmen)
 Rexer OÜ, estnischer Automobilhersteller